A2100 —  космическая платформа производства американской компании LMSS (сокр. от ) являющаяся подразделением компании Lockheed Martin Space Systems, одной из ведущих фирм корпорации Lockheed Martin, в 1990—2010 годах, используемая для создания средних и больших геостационарных телекоммуникационных спутников связи и военных разведывательных спутников.

История создания

Особенности конструкции 
Платформы A2100, предназначенные для создания телекоммуникационных космических аппаратов (КА), запускаемых на геостационарные орбиты, имеют различные конфигурации в зависимости от телекоммуникационных требований, включающих широкополосный доступ в Ka-диапазоне, услуги фиксированной связи в С- и Ku-диапазоне, услуги мощного прямого вещания в Ku-диапазоне, а также возможности мобильной связи с использованием полезных нагрузок UHF, L- и S-диапазона.

Модульный подход при разработке платформ A2100 позволил уменьшить число структурных элементов, упростить конструкцию, повысить надежность работы спутников на орбите, уменьшить массу и сократить расходы на запуск и эксплуатацию.

Платформы A2100 полностью изготавливаются из композитных материалов, которые делают их более легкими и прочными. Композитная конструкция также защищает платформу от тепловых искажений.

Модификации

Космические аппараты на базе платформы A2100

См. также 
 Боинг 702
 Космическая платформа
 SBIRS

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Ракетно-космическая техника Lockheed Martin
Спутниковые платформы